Jméno a příjmení Mamadou Bagayoko má více nositelů:
 Mamadou Bagayoko (1979) – francouzsko-malijský fotbalista
 Mamadou Bagayoko (1989) – fotbalista Pobřeží slonoviny